Zhongshan () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się w zachodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Zhongshan w 2016 roku liczyła 231 247 mieszkańców – 123 397 kobiet i 107 850 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 99 610, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,32 osób.

Demografia (1996–2016)

Zabytki i atrakcje turystyczne
 Świątynia Xingtian

Uwagi

Przypisy 

Tajpej